P66 ou P-66 peut faire référence à :
 , un sous-marin de la Royal Navy ;
 Papyrus 66, un papyrus du Nouveau Testament ;
 Vultee P-66 Vanguard, un avion de chasse américain.
 La Porine P66 est le nom donné à l'une des porines (une catégorie de protéine)s

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres

Notes et références